Lenihan () ist der Name folgender Personen:

 Conor Lenihan (* 1963), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Donal Lenihan (* 1959), irischer Rugby-Union-Spieler
 George Michael Lenihan (1858–1910), römisch-katholischer Bischof
 Eddie Lenihan (* 1950), irischer Schriftsteller und Volkskundler
 Mathias Clement Lenihan (1854–1943), römisch-katholischer Bischof
 Michael Lenihan OFM (* 1951), irischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von San Pedro Sula
 Patrick Lenihan (1902–1970), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Thomas Mathias Lenihan (1843–1901), römisch-katholischer Bischof
 Willie Lenihan, irischer Boxer